Альфа-тубулін 4A () – білок, який кодується геном TUBA4A, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 448 амінокислот, а молекулярна маса — 49 924.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Тубуліни